Die Koordinatenform oder Koordinatengleichung ist in der Mathematik eine spezielle Form einer Geradengleichung oder Ebenengleichung. Bei der Koordinatenform wird eine Gerade in der euklidischen Ebene oder eine Ebene im euklidischen Raum in Form einer linearen Gleichung beschrieben. Die Unbekannten der Gleichung sind dabei die Koordinaten der Punkte der Gerade oder Ebene in einem kartesischen Koordinatensystem. Die Koordinatenform ist damit eine spezielle implizite Darstellung der Gerade oder Ebene.

Koordinatenform einer Geradengleichung

Darstellung 
In der Koordinatenform wird eine Gerade in der Ebene durch drei reelle Zahlen ,  und  über eine lineare Gleichung beschrieben. Eine Gerade besteht dann aus denjenigen Punkten, deren Koordinaten  die Gleichung

erfüllen. Hierbei muss  oder  ungleich null sein. Bei den Zahlen  und  handelt es sich um die Komponenten des Normalenvektors  der Geraden. Der Abstand der Geraden vom Koordinatenursprung wird durch  angegeben. Ist der Normalenvektor normiert, also ein Einheitsvektor, dann beträgt der Abstand gerade .

Beispiel 
Im Bild oben ist die Geradengleichung in Koordinatenform

.

Jede Wahl von , die diese Gleichung erfüllt, beispielsweise  oder , entspricht genau einem Geradenpunkt.

Spezialfälle 
 Falls  ist, verläuft die Gerade parallel zur x-Achse, und falls  ist, parallel zur y-Achse.
 Falls  ist, handelt es sich bei der Geraden um eine Ursprungsgerade.
 Falls  ist, liegt die Geradengleichung in Achsenabschnittsform vor; die Achsenschnittpunkte sind dann  und .

Berechnung

Aus der Normalenform 
Aus der Normalenform einer Geradengleichung mit Stützvektor  und Normalenvektor  lassen sich die Parameter der Koordinatenform durch Ausmultiplizieren der Normalengleichung direkt ablesen:

.

Liegt eine Gerade in hessescher Normalform vor, kann der Parameter  auch von dort übernommen werden.

Aus der Parameterform 
Aus der Parameterform einer Geradengleichung mit Stützvektor  und Richtungsvektor  wird zunächst ein Normalenvektor der Geraden über  bestimmt und daraus dann die Parameter der Geraden in Koordinatenform als

.

Aus der Zweipunkteform 
Aus der Zweipunkteform einer Gerade durch die beiden Punkte  und  erhält man durch Ausmultiplizieren die Parameter der Koordinatenform

.

Koordinatenform einer Ebenengleichung

Darstellung 
Analog wird eine Ebene im dreidimensionalen Raum in der Koordinatenform durch vier reelle Zahlen , ,  und  beschrieben. Eine Ebene besteht dann aus denjenigen Punkten, deren Koordinaten  die Gleichung

erfüllen. Hierbei muss zumindest einer der Parameter , ,  ungleich null sein. Bei den Zahlen ,  und  handelt es sich um die Komponenten des Normalenvektors  der Ebene. Der Abstand der Ebene vom Koordinatenursprung wird durch  angegeben. Ist der Normalenvektor normiert, dann beträgt der Abstand gerade .

Beispiel 
Ein Beispiel für eine Ebenengleichung in Koordinatenform ist

.

Jede Wahl von , die diese Gleichung erfüllt, beispielsweise  oder , entspricht genau einem Ebenenpunkt.

Spezialfälle 
 Falls  ist, verläuft die Ebene parallel zur x-Achse, falls  ist, parallel zur y-Achse, und falls  ist, parallel zur z-Achse.
 Falls  ist, handelt es sich bei der Ebene um eine Ursprungsebene.
 Falls  ist, liegt die Ebenengleichung in Achsenabschnittsform vor; die Achsenschnittpunkte sind dann ,  und .

Berechnung

Aus der Normalenform 
Aus der Normalenform einer Ebenengleichung mit Stützvektor  und Normalenvektor  lassen sich die Parameter der Ebene in Koordinatenform ebenfalls durch Ausmultiplizieren ablesen:

.

Liegt eine Ebene in hessescher Normalform vor, kann der Parameter  auch von dort übernommen werden.

Aus der Parameterform 
Aus der Parameterform einer Ebenengleichung mit Stützvektor  und den beiden Richtungsvektoren  und  wird zunächst ein Normalenvektor der Ebene über das Kreuzprodukt  bestimmt und daraus dann die Parameter der Ebene in Koordinatenform als

.

Analog lässt sich auf diese Weise auch aus der Dreipunkteform einer Ebenengleichung ein Normalenvektor ermitteln und daraus dann die Koordinatenform.

Verallgemeinerung 
Allgemein wird durch eine lineare Gleichung mit  Unbekannten  eine Hyperebene im -dimensionalen euklidischen Raum beschrieben. Eine Hyperebene besteht dann aus denjenigen Punkten , deren Koordinaten die Gleichung

erfüllen. Hierbei muss zumindest einer der Parameter  ungleich null sein.

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

Analytische Geometrie